La route départementale 160, ou RD 160, est située :
 dans le département de l'Ardèche ;
 dans le département de Maine-et-Loire ;
 dans le département de la Vendée

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Maine-et-Loire
 Routes de la Vendée

160